Рамсес IV — фараон Древнего Египта из XX династии, правивший приблизительно в 1156—1150 годах до н. э..

Происхождение 
Рамсес IV — сын Рамсеса III и, возможно, царицы Тити — родился, вероятно, ещё в правление Сети II и, соответственно, взошёл на трон когда ему было уже более 40 лет.

Первое упоминание о нём известно из надписи в гробнице QV53 и относится примерно к 10-му году Рамсеса III. После смерти Сетхорхепешефа Рамсес IV стал уже в 22-м году правления отца наследным царевичем. Рамсес IV провёл по крайней мере десять лет, как наследный царевич, и за это время, вероятно, вполне мог ознакомиться с рутинной административной работой.

В отличие от некоторых из своих братьев, он не носил жреческого сана, но был военачальником, командующим египетской армии. Граффити из храма Аменхотепа III в Солебе свидетельствует, что он был отправлен в Верхнюю Нубию. Возможно, это была обычная инспекция, но, также возможно, что был предпринят поход с целью подавления восстания.

Супругой фараона была царица Дуатентипет; её погребение обнаружено в Долине цариц (QV74). Возможно, она была матерью наследного принца.

Приход к власти 
Туринский судебный папирус утверждает, что Рамсес IV устроил суд над убийцами отца, которые стремились посадить на трон царевича Пентаура. Всех заговорщиков ждало суровое наказание.

Рамсес IV пытался править согласно заветам отца, но за короткий срок царствования — 6 лет — не добился значительных успехов.

Внешняя политика 
На 3-м году царствования (ок. 1151 года до н. э.) он снарядил большую экспедицию (8362 человека) под руководством верховного жреца Амона Рамсеснахта (Риа масэ-са-нахти) в каменоломни Вади-Хаммамат. 900 членов экспедиции погибло от жары и истощения.

Несколько скарабеев с именем Рамсеса IV и плита с его надписью обнаружены в Палестине в Телль Дельхамийа, к югу от Генесаретского озера. В Нубии следы Рамсеса IV совсем немногочисленны: упоминания о царе сохранились в Бухене, Герф Хуссейне, Анибе, Ибриме и западной Амаре.

Имя Рамсеса IV было последним, из обнаруженных на Синайском полуострове. После него разработка Синайских копей прекратилась.

Внутренняя политика 
Как и отец, Рамсес IV раздавал храмам государственное имущество и наделял их льготами. Это было показное величие царской власти — Египет продолжал идти к упадку.

При Рамсесе IV было узурпировано большое количество памятников его предшественников; особенно сильно пострадали от узурпации архитектурные сооружения храма Амона в Карнаке и храм Рамсеса III в Мединет Абу. Тем не менее, во времена его правления был построен гипостильный зал в храме Хонсу в Карнаке, заложен новый храм в Абидосе; архитектурные фрагменты с именем Рамсеса IV обнаружены в Гелиополе, Серабит эль-Хадим, Мемфисе.

Рамсес составил в пользу себя и своего отца один из замечательных документов, дошедших до нас, папирус Харриса, который представляет собой самый обширный документ Древнего Востока.

Гробница 
План его заупокойного храма на западе Фив в Асасифе, неподалёку от Дейр-эль-Бахри, показывает, каким колоссальным должен был быть весь комплекс. К моменту кончины царя был заложен лишь фундамент святилища.

Гробница Рамсеса IV в Долине царей (KV2) была открыта ещё в древности. Сохранились два предварительных плана гробницы Рамсеса IV: тщательно выполненный чертёж на папирусе, хранящийся в Турине, и деталь дверного проёма, запечатлённая на известняковом остраконе. Первый — уникальный план на папирусе использовался, вероятно, в ритуале освящения гробницы.

Царская мумия ещё в древности была перемещена в гробницу-тайник Аменхотепа II (KV35).

См. также 
 Любимые песни Рамзеса IV

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мумия Рамсеса IV
 Мумия Рамсеса IV

Рамсес 04
Рамсес 04
Правители Африки XII века до н. э.